Queen of the Night (« Reine de la nuit ») peut désigner :
 le titre original du film Captives (2014) ;
 la chanson Queen of the Night de Whitney Houston.